Angel Point bezeichnet:

Berge in den Vereinigten Staaten:
 Angel Point (Arizona)
 Angel Point (Oregon)
 Angel Point (Utah)

Landspitzen:
 Angel Point (Montana), in den Vereinigten Staaten
 Angel Point (Nova Scotia), in Kanada
 Angel Point (Ontario), in Kanada

Siehe auch:
 Angle Point